Adolf Gutmann (1819-1882), pianiste et compositeur allemand ;
 Amy Gutmann (née en 1949), politologue américaine, enseignante à l'université de Princeton ;
 Claude Gutmann (1914-1945), résistant français, déporté et mort pendant les marches de la mort (Shoah) ;
 Francis Gutmann (1930-20201), chef d'entreprise et diplomate français ;
 Galit Gutmann (1972-), actrice de télévision et mannequin israélien ;
 John Gutmann (1905-1998), peintre et photographe américain ;
 Karl Gutmann (1854–1931), archéologue badois ;
 Otmar Gutmann (1937-1993), producteur et animateur d'origine allemande ;
 Peter Gutmann, informaticien néo-zélandais, inventeur de la méthode de Gutmann ;
 Rosalie von Gutmann (1862-1923), comtesse de Fitz-James, salonnière française ;
 Willi Gutmann (1927-2013), sculpteur suisse ;
Patronyme juif